Ел Солдадо има више значења:

 Ел Солдадо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Солдадо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Солдадо, Гасолинера (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Солдадо (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Солдадо, Солдадо II (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Солдадо (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Солдадо (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Солдадо (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Солдадо (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Солдадо (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику